Місія ООН у Демократичній Республіці Конго (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO) — миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй в Демократичній Республіці Конго (ДРК), засновані Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй в резолюціях 1279 (1999) та 1291 (2000) Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй для спостереження за мирним процесом Другої війни в Конго.

Чисельність місії 
 чисельність військового і поліцейського персоналу — 22 016:
 військовослужбовці — 19 815;
 військові спостерігачі — 760;
 поліцейські — 391;
 співробітники сформованих поліцейських підрозділів — 1 050;

Україна

Український миротворчий контингент розташовується на сході країни, в місті Гома.

Аеродром Гома:
 особовий склад — 130 осіб
 вертольоти Мі-24 — 2 одиниці

Аеродромі Бунія:
 особовий склад — 24 особи
 вертольоти Мі-24 — 2 одиниці

Примітки

Література
 Séverine Autesserre, The Trouble with the Congo: Local Violence and the Failure of International Peacebuilding"', Cambridge University Press, 2010. ISBN 9780521156011
 Miller, Eric, "The Inability of Peacekeeping to Address the Security Dilemma," 2010. ISBN 978-3-8383-4027-2
 Shabbir Ahsan, The peacekeeper, 2007. ISBN 978-0-595-46896-6

Історія Демократичної Республіки Конго
Політика Демократичної Республіки Конго
Миротворчі операції ООН
Миротворчі місії України